Otaibi ist der Familienname folgender Personen:

 Fahad Al-Otaibi (* 1975), kuwaitischer Schwimmer
 Mohammed bin Ibrahim bin Amer Al-Otaibi, saudischer Diplomat
 Mukhlid al-Otaibi (* 1976), saudischer Langstreckenläufer
 Naser Al-Otaibi (* 1972), kuwaitischer Handballspieler
 Saud al-Otaibi (* 1969), saudi-arabischer Fußballtorhüter
 Sultan Al-Otaibi (* 1970), kuwaitischer Schwimmer
 Talak Al-Otaibi (* 1965), saudi-arabischer Sportschütze